Фрирайд (от  — свободная езда) — спуск, как правило, с естественных возвышенностей и гор вне подготовленных трасс:

 Фрирайд (велосипед)
 Фрирайд (горные лыжи и сноуборд)
 Фрирайд (маунтинборд)